Наби́ль Сали́ (, родился 16 августа 1978 года), более известен как Несбиль () — французский рэп-исполнитель марокканского происхождения.

Биография 
Набиль Сали родился в марокканской семье в Булони-Бийанкуре, западном пригороде Парижа. После развода родителей Набиль остался с матерью, и они переехали в Вилье-сюр-Марн в департаменте Валь-де-Марн. В 1996 году Набиль Сали совместно с французскими рэперами Zesau и Korias создал рэп-коллектив Dicidens. В 1999—2000 группа записывает композиции для своего первого студийного альбома, HLM Rezidants, который выпустили только в 2004 году.

В то же время Набиль Сали состоял в группе 92i вместе с Lunatic, Malekal Morte и Sir Doum's3, а также участвовал в записи двух первых альбомов рэпера Booba. Вскоре Сали покинул покинул 92i и подписал контракт с Nouvelle Donne Music на два альбома (La Mélodie Des Briques в 2006 году и Rois Sans Couronne в 2008 году) и один микстейп.

После Набиль Сали подписал контракт с 7th Magnitude. В 2010 году он выпустил альбом NE2S, а в 2011 — Sélection Naturelle. Он записал материал для песни Mesdames, Messieurs из альбома MDR: Mec De Rue 2 от Mister You. Несбиль принимал участие в коллективных проектах Street Lourd Hall Stars, Illicite Projet и Talents fâchés. У Несбиля были рэп-баттлы с Medine и Youssoupha.

После выпуска Sélection Naturelle он объявил о паузе в своей карьере. В 2014 году Несбиль анонсировал, что готов начать работу над новым альбомом.

Дискография

Примечания